Michel Bonnus peut désigner :

 Michel Bonnus (1915-1958), joueur français de rugby à XV ;
 Michel Bonnus (1965-), homme politique français.